Jochberg steht für:

 Jochberg (Adelsgeschlecht), Bündner Adelsgeschlecht
 Jochberg (Berg), 1565 m, Berg in Bayern zwischen Kochelsee und Walchensee

Orte:
 Jochberg (Tirol), Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Jochberg (Gemeinden Hollersbach, Mittersill), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hollersbach im Pinzgau und Mittersill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Jochberg (Schneizlreuth), Ortsteil der Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Jochsberg, Kirchdorf der Stadt Leutershausen im Landkreis Ansbach, Bayern